Fotbollsallsvenskan 2023 är den 99:e säsongen av Allsvenskan sedan starten 1924 och är Sveriges högsta division i fotboll 2023.

Lag

16 lag har kvalificerat sig för spel i allsvenskan 2023 efter resultat från allsvenskan 2022 och superettan 2022.

Städer och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Damallsvenskan 2023
 Superettan 2023
 Elitettan 2023
 Ettan 2023
 Division 1 för damer 2023
 Svenska cupen: 2022/2023
 Svenska cupen: 2022/2023 (damer)

Källor
 Svenskfotboll.se
 Allsvenskan.se

Referenser

Fotboll i Sverige 2023
Fotbollssäsongen 2023
2023